«Иван Васильевич» () — венгерский телефильм режиссёра Габор Варконьи 1978 года. Экранизация одноимённой пьесы Михаила Булгакова (1934—1936 годы). Производство Magyar Televízió. Премьера состоялась 11 июля 1978 года. Длительность: ?. Приглашённая звезда: Ласло Меншарош.

Вторая экранизация произведения Булгакова в Венгрии.

История 
При жизни автора пьеса «Иван Васильевич» не ставилась и не публиковалась. Впервые опубликована в 1965 году, а поставлена в театре в 1966 году (Назаров 2018, С. 117).

Съемочная группа 
 Режиссёр: Габор Варконьи
 Сценарий: Габор Варконьи, Михаил Булгаков
 Помощник режиссёра:
 Продюсер:
 Оператор: Иван Марк
 Музыка:
 Звукорежиссёр:
 Художник-постановщик:
 Художник по костюмам:
 Актёры: Ласло Меншарош, Hámori Ildikó, Garas Dezső

Литература 
 Назаров И. А. (2018) Пьесы М. А. Булгакова в постановках театральной труппы «Витязей» (Париж, Франция) / И. А. Назаров // Михаил Булгаков в потоке российской истории XX—XXI веков : Материалы Восьмых Международных научных чтений, приуроченных к дню ангела писателя, Москва, 21-22 ноября 2017 года / Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Музей М. А. Булгакова». — Москва: Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Музей М. А. Булгакова», 2018. — С. 115—128.

Примечания

Ссылки 
 Иван Васильевич (фильм) на сайте «Михаил Булгаков. Жизнь и творчество писателя»

Экранизации произведений Михаила Булгакова
Фильмы Венгрии 1978 года
Фильмы Венгерского телевидения
Иван Васильевич меняет профессию